World Food Programme – programma alimentare mondiale
 Working Families Party – partito politico statunitense